

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Podbórz – część miasta Szczecin (zob. turystyczny szlak „Ścieżkami Dzików”)
 Podbórz – część wsi Czarna w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Podbórz – osada wsi Smolne w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Inne 
 Podbórz – nieofic. przysiółek wsi Szumów  w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów